Kazimierz Sporny (1911-1983) – nauczyciel, wykładowca, działacz społeczny
 Kazimierz Sporny (1916-1949) – pilot, kapitan Wojska Polskiego